Catz ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti. Druga oblika judovskih priimkov Katz in Kac.

 Caroline Catz (*1970), angleška filmska, TV, gledališka in radijska igralka
 Safra Ada Catz (*1961), izraelsko-ameriška menedžerka

Kraji 

 Catz, občina v francoskem departmaju Manche

Glej tudi 

 Cats
 Kac
 Kats
 Kattz
 Katz
 Kuts
 Kutz

Judovski priimki